Plante kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Plante
 Raphaël Plante

Robotskapade auktorsförkortningar